Hegar ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hegar (1830–1914), deutscher Gynäkologe
 Emil Hegar (1843–1921), Schweizer Cellist, Musikpädagoge und Komponist 
 Friedrich Hegar (1841–1927), Schweizer Komponist, Dirigent und Geiger
 Johannes Hegar (1874–1929), Schweizer Cellist
 Peter Hegar (1882–1946), Schweizer Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Hegarstift
 Hägar